Hipatía puede referirse a:

 Hipatía, filósofa griega; 
 Hipatia, localidad de la Argentina;
 Hipatia, cráter lunar;
Hipatia, supuesto pedazo de cometa;
 (238) Hypatia, asteroide.